Das Barcelona Ladies Open 2012 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Barcelona. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier fand vom 9. bis zum 15. April 2012 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Roberta Vinci, die im Vorjahr das Finale in drei Sätzen gegen Lucie Hradecká gewonnen hatte. Titelverteidiger im Doppel war die Paarung Iveta Benešová / Barbora Záhlavová-Strýcová, die sich im letzten Jahr in drei Sätzen gegen Natalie Grandin / Vladimíra Uhlířová durchsetzen konnten.

Zeitgleich fanden in Kopenhagen die e-Boks Sony Ericsson Open 2012 statt, ebenfalls ein Turnier der International-Kategorie im Rahmen der WTA-Tour 2012.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Barcelona